Јунионтаун има више значења:
 Јунионтаун (Охајо)
 Јунионтаун (Алабама)
 Јунионтаун (Вашингтон)
 Јунионтаун (Пенсилванија)
 Јунионтаун (Канзас)
 Јунионтаун (Кентаки)